Ixocactus é um género botânico de ervas-de-passarinho pertencentes à família Loranthaceae.

Trata-se de um género reconhecido pelo sistema de classificação filogenética Angiosperm Phylogeny Website.

É uma planta original da América do Sul.

Espécies 
Este género tem 13 espécies descritas, das quais 5 são aceites:
 Ixocactus clandestinus (Mart. ex Roem. & Schult.) Kuijt
 Ixocactus hutchisonii Kuijt
 Ixocactus inconspicuus (Benth.) Kuijt
 Ixocactus inornus (B.L. Rob. & Greenm.) Kuijt
 Ixocactus macrophyllus Kuijt

Ver também 
 Phthirusa

Bibliografia 

 
 
 
 
 
 

Loranthaceae